Miskolczy ist der Familienname von:

 Ambrus Miskolczy (* 1947), ungarischer Historiker
 Desiderius Miskolczy (1894–1978), ungarischer Psychiater 
 Eugen Miskolczy (1907–1947), kroatischer Mediziner und Partisan
 Johanna von Miskolczy, Geburtsname von Johanna von Koczian (* 1933), deutsche Schauspielerin
 Ernst Gotthilf von Miskolczy (1865–1950), österreichischer Architekt.